В одиночному розряді тенісного турніру WTA New Jersey 1972, який проходив в рамках циклу незалежних жіночих тенісних турнірів 1972 року, Ольга Морозова здобула титул, у фіналі перемігши Марину Крошину 6-2, 6-7, 7-5.

Сіяні гравчині 

  Ольга Морозова (Переможниця)
  Патті Гоган (1-ше коло)

 Лінда Туеро (півфінал)
 Марина Крошина (фінал)

Основна сітка

Посилання 
 

WTA New Jersey